Fragner ist eine historische Berufsbezeichnung für einen Kleinhändler. Die Fragner kauften Alltagsgegenstände und Lebensmittel von den Landwirten, die sie in der Stadt von Tür zu Tür weiterverkauften (und damit jeweils „fragten“, ob sie etwas kaufen oder verkaufen könnten).

Fragner ist der Familienname folgender Personen:

 Bert G. Fragner (1941–2021), österreichischer Iranist  
 Franz Xaver Fragner, siehe Franz von Hopfen
 Jaroslav Fragner (1898–1967), tschechischer Architekt 
 Johannes Fragner (* 1963), österreichischer Benediktinerabt
 Johannes Fragner-Unterpertinger, siehe Hans Perting